Les mots Palaestina et Palaestinae sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif et le génitif) du nom latin de la Palestine.

Les mots Palaestinus, Palaestina et Palaestinum sont par ailleurs trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « de Palestine ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 Palaestina est un genre d'araignées aranéomorphes, de la famille des Zodariidae ;
 en taxonomie, les mots palaestinus, palaestina, palaestinum et palaestinae (sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales originaires de  Palestine. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
  ou  (390-614 et 628-636) est une province byzantine, avec pour capitale Caesarea Maritima ;
  ou  (390-634) est une province byzantine, avec pour capitale Scythopolis.

Culture et société 
 Abila in Palaestina est un siège titulaire de l'Église catholique romaine.

Notes et références 

Épithète spécifique